Нижче наведений перелік найкасовіших фентезійних фільмів усіх часів.

Найкасовіші фентезійні фільми 
Нижче наведено список з 50 найкасовіших фентезійних фільмів усіх часів. Перші 12 фільмів є одними з найкасовіших фільмів усіх часів. Фільми про супергероїв та науково-фантастичні фільми часто мають деякі елементи фентезі, але не включені сюди.

Найкасовіші фентезійні фільми за роком

Примітки 

Списки фільмів